Resultados do World Rally Championship de 2003

Pontos

Provas

Campeonato Mundial de Rali